La Gallina kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Toro, Chihuahua, ort, 
 La Gallina, Michoacán de Ocampo, ort, 
 La Gallina, Oaxaca, ort, Miahuatlán de Porfirio Díaz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar